|-
|(124751)||2001 SR217|| align=right|16,2|| align=right|2,571|| align=right|0,182|| align=right|13,40|| align=right|4,121||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124752)||2001 SB220|| align=right|16,9|| align=right|2,326|| align=right|0,098|| align=right|3,27|| align=right|3,546||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124753)||2001 SK220|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,091|| align=right|4,89|| align=right|3,574||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124754)||2001 SK222|| align=right|14,9|| align=right|3,215|| align=right|0,056|| align=right|2,89|| align=right|5,764||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124755)||2001 SU222|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,091|| align=right|6,92|| align=right|3,323||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124756)||2001 SM225|| align=right|16,1|| align=right|2,406|| align=right|0,103|| align=right|3,20|| align=right|3,731||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124757)||2001 SU225|| align=right|16,6|| align=right|2,339|| align=right|0,152|| align=right|2,23|| align=right|3,576||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124758)||2001 SH227|| align=right|16,9|| align=right|2,260|| align=right|0,160|| align=right|3,07|| align=right|3,396||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124759)||2001 SP228|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,130|| align=right|2,37|| align=right|3,812||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124760)||2001 SQ228|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,060|| align=right|6,34|| align=right|3,651||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124761)||2001 ST230|| align=right|16,9|| align=right|2,224|| align=right|0,080|| align=right|6,16|| align=right|3,317||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124762)||2001 SE233|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,123|| align=right|2,50|| align=right|3,732||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124763)||2001 SW234|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,096|| align=right|4,14|| align=right|3,346||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124764)||2001 SE235|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,229|| align=right|2,10|| align=right|3,700||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124765)||2001 SO238|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,169|| align=right|3,67|| align=right|3,739||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124766)||2001 SV239|| align=right|15,9|| align=right|2,251|| align=right|0,119|| align=right|7,99|| align=right|3,376||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124767)||2001 SO240|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,160|| align=right|5,82|| align=right|3,732||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124768)||2001 SB243|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,177|| align=right|2,21|| align=right|3,774||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124769)||2001 SJ244|| align=right|16,0|| align=right|2,472|| align=right|0,165|| align=right|7,00|| align=right|3,886||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124770)||2001 SP244|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,137|| align=right|2,58|| align=right|3,757||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124771)||2001 SR244|| align=right|16,5|| align=right|2,365|| align=right|0,153|| align=right|2,42|| align=right|3,636||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124772)||2001 SL245|| align=right|16,0|| align=right|2,436|| align=right|0,185|| align=right|1,49|| align=right|3,802||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124773)||2001 SB246|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,078|| align=right|1,30|| align=right|3,455||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124774)||2001 SG247|| align=right|17,2|| align=right|2,176|| align=right|0,189|| align=right|3,09|| align=right|3,210||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124775)||2001 SJ247|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,135|| align=right|3,01|| align=right|3,568||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124776)||2001 SY247|| align=right|15,8|| align=right|2,266|| align=right|0,089|| align=right|4,51|| align=right|3,410||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124777)||2001 SO248|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,123|| align=right|7,70|| align=right|3,341||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124778)||2001 SE249|| align=right|16,7|| align=right|2,432|| align=right|0,195|| align=right|2,21|| align=right|3,792||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124779)||2001 SH250|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,130|| align=right|8,23|| align=right|3,814||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124780)||2001 SR250|| align=right|17,6|| align=right|2,223|| align=right|0,111|| align=right|3,37|| align=right|3,315||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124781)||2001 SS252|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,077|| align=right|10,80|| align=right|3,322||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124782)||2001 SU253|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,090|| align=right|3,31|| align=right|3,488||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124783)||2001 SA254|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,108|| align=right|5,98|| align=right|4,617||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124784)||2001 ST254|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,196|| align=right|8,41|| align=right|3,332||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124785)||2001 SX254|| align=right|15,9|| align=right|2,402|| align=right|0,140|| align=right|6,25|| align=right|3,722||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124786)||2001 SC256|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,189|| align=right|3,88|| align=right|3,607||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124787)||2001 SO256|| align=right|16,2|| align=right|2,446|| align=right|0,138|| align=right|1,94|| align=right|3,825||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124788)||2001 SP256|| align=right|15,7|| align=right|2,438|| align=right|0,055|| align=right|7,65|| align=right|3,805||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124789)||2001 SS256|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,084|| align=right|6,26|| align=right|3,750||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124790)||2001 SV257|| align=right|17,0|| align=right|2,247|| align=right|0,175|| align=right|2,51|| align=right|3,367||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124791)||2001 SP261|| align=right|14,0|| align=right|3,987|| align=right|0,158|| align=right|2,04|| align=right|7,960||HLD||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124792)||2001 SE262|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,115|| align=right|6,47|| align=right|3,607||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124793)||2001 SY265|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,180|| align=right|1,64|| align=right|3,605||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124794)||2001 SC266|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,075|| align=right|8,14|| align=right|3,806||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124795)||2001 SN266|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,200|| align=right|0,90|| align=right|3,682||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124796)||2001 SC267|| align=right|16,6|| align=right|2,541|| align=right|0,319|| align=right|11,76|| align=right|4,050||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124797)||2001 SX267|| align=right|15,8|| align=right|2,541|| align=right|0,215|| align=right|13,67|| align=right|4,049||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124798)||2001 SZ267|| align=right|16,2|| align=right|2,119|| align=right|0,132|| align=right|3,08|| align=right|3,084||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124799)||2001 SX271|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,182|| align=right|2,84|| align=right|3,652||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124800)||2001 SJ272|| align=right|16,4|| align=right|2,307|| align=right|0,152|| align=right|3,08|| align=right|3,503||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124801)||2001 SF277|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,247|| align=right|23,44|| align=right|3,481||MBA||26. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124802)||2001 SO278|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,076|| align=right|4,90|| align=right|3,581||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124803)||2001 SR278|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,143|| align=right|3,54|| align=right|3,471||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124804)||2001 SX278|| align=right|16,7|| align=right|2,196|| align=right|0,208|| align=right|2,40|| align=right|3,254||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124805)||2001 SY278|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,139|| align=right|6,66|| align=right|3,484||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124806)||2001 SL279|| align=right|17,1|| align=right|2,370|| align=right|0,233|| align=right|1,43|| align=right|3,647||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124807)||2001 SM279|| align=right|16,5|| align=right|2,391|| align=right|0,225|| align=right|1,55|| align=right|3,697||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124808)||2001 SH280|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|2,42|| align=right|3,698||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124809)||2001 SR280|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,112|| align=right|0,83|| align=right|4,016||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124810)||2001 SS282|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,112|| align=right|6,29|| align=right|3,581||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124811)||2001 ST282|| align=right|14,2|| align=right|2,522|| align=right|0,217|| align=right|8,36|| align=right|4,006||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124812)||2001 SB284|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,294|| align=right|22,39|| align=right|3,559||MBA||22. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124813)||2001 SD285|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,081|| align=right|3,95|| align=right|3,517||MBA||22. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124814)||2001 SF285|| align=right|16,5|| align=right|2,190|| align=right|0,087|| align=right|4,21|| align=right|3,241||MBA||22. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124815)||2001 SH287|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,139|| align=right|14,23|| align=right|4,169||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124816)||2001 SV288|| align=right|16,3|| align=right|2,280|| align=right|0,095|| align=right|5,44|| align=right|3,441||MBA||28. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124817)||2001 SV290|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,196|| align=right|7,17|| align=right|3,478||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124818)||2001 SL292|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,164|| align=right|3,23|| align=right|3,659||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124819)||2001 SY294|| align=right|16,5|| align=right|2,233|| align=right|0,069|| align=right|4,28|| align=right|3,336||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124820)||2001 SM307|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,185|| align=right|2,40|| align=right|3,675||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124821)||2001 SE308|| align=right|16,7|| align=right|2,401|| align=right|0,064|| align=right|6,87|| align=right|3,720||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124822)||2001 SQ308|| align=right|17,9|| align=right|2,148|| align=right|0,016|| align=right|2,18|| align=right|3,148||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124823)||2001 SO311|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,132|| align=right|6,21|| align=right|3,545||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124824)||2001 SJ312|| align=right|16,4|| align=right|2,182|| align=right|0,085|| align=right|4,94|| align=right|3,223||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124825)||2001 SS313|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,238|| align=right|11,32|| align=right|3,790||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124826)||2001 SH315|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,134|| align=right|7,49|| align=right|3,642||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124827)||2001 SQ319|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,138|| align=right|11,70|| align=right|4,128||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124828)||2001 SS324|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,135|| align=right|3,65|| align=right|3,661||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124829)||2001 SA326|| align=right|16,6|| align=right|2,293|| align=right|0,165|| align=right|5,78|| align=right|3,473||MBA||17. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124830)||2001 SG327|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,066|| align=right|6,76|| align=right|3,664||MBA||18. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124831)||2001 SV327|| align=right|17,1|| align=right|2,245|| align=right|0,082|| align=right|4,85|| align=right|3,362||MBA||18. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124832)||2001 SQ332|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,074|| align=right|7,27|| align=right|3,562||MBA||19. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124833)||2001 SF350|| align=right|17,3|| align=right|2,224|| align=right|0,064|| align=right|4,44|| align=right|3,315||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124834)||2001 TH|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,294|| align=right|22,78|| align=right|3,464||MBA||8. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124835)||2001 TX3|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,160|| align=right|3,14|| align=right|3,467||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124836)||2001 TE4|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,180|| align=right|3,78|| align=right|3,573||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124837)||2001 TF5|| align=right|17,3|| align=right|2,222|| align=right|0,142|| align=right|5,41|| align=right|3,311||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124838)||2001 TS5|| align=right|16,8|| align=right|2,225|| align=right|0,119|| align=right|7,68|| align=right|3,319||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124839)||2001 TX5|| align=right|16,4|| align=right|2,384|| align=right|0,076|| align=right|6,81|| align=right|3,680||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124840)||2001 TR6|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,154|| align=right|5,83|| align=right|3,639||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124841)||2001 TH8|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,242|| align=right|4,89|| align=right|3,500||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124842)||2001 TD9|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,120|| align=right|6,60|| align=right|3,633||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124843)||2001 TT11|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,098|| align=right|3,10|| align=right|3,510||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124844)||2001 TF15|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,205|| align=right|2,35|| align=right|3,585||MBA||13. října 2001||Shishikui||Shishikui
|-
|(124845)||2001 TH15|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,163|| align=right|5,04|| align=right|3,474||MBA||12. října 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124846)||2001 TN15|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,140|| align=right|3,16|| align=right|3,614||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124847)||2001 TX15|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,140|| align=right|7,39|| align=right|3,628||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124848)||2001 TZ15|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,080|| align=right|9,21|| align=right|3,440||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124849)||2001 TN16|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,244|| align=right|23,08|| align=right|3,707||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124850)||2001 TW17|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,103|| align=right|0,92|| align=right|4,043||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124851)||2001 TH18|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,141|| align=right|6,18|| align=right|3,446||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124852)||2001 TB19|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,234|| align=right|24,23|| align=right|3,569||MBA||14. října 2001||Needville||Needville
|-
|(124853)||2001 TO19|| align=right|16,7|| align=right|2,305|| align=right|0,131|| align=right|7,11|| align=right|3,500||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124854)||2001 TD20|| align=right|15,5|| align=right|2,449|| align=right|0,079|| align=right|7,27|| align=right|3,831||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124855)||2001 TU20|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,036|| align=right|14,68|| align=right|3,882||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124856)||2001 TS22|| align=right|16,8|| align=right|2,436|| align=right|0,208|| align=right|1,45|| align=right|3,800||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124857)||2001 TL24|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,121|| align=right|5,57|| align=right|3,581||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124858)||2001 TX24|| align=right|17,0|| align=right|2,164|| align=right|0,189|| align=right|4,50|| align=right|3,183||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124859)||2001 TA25|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,162|| align=right|4,89|| align=right|3,703||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124860)||2001 TQ25|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,087|| align=right|6,11|| align=right|3,358||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124861)||2001 TB28|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,135|| align=right|4,64|| align=right|3,465||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124862)||2001 TG28|| align=right|16,4|| align=right|2,163|| align=right|0,127|| align=right|5,17|| align=right|3,180||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124863)||2001 TU28|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,107|| align=right|7,52|| align=right|3,587||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124864)||2001 TH29|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,053|| align=right|3,10|| align=right|4,126||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124865)||2001 TJ29|| align=right|17,0|| align=right|2,182|| align=right|0,191|| align=right|1,69|| align=right|3,223||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124866)||2001 TM30|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,144|| align=right|2,29|| align=right|3,729||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124867)||2001 TF31|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,147|| align=right|5,29|| align=right|3,481||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124868)||2001 TL33|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,103|| align=right|4,51|| align=right|3,732||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124869)||2001 TZ33|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,196|| align=right|5,78|| align=right|3,434||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124870)||2001 TH34|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,172|| align=right|5,68|| align=right|3,495||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124871)||2001 TR34|| align=right|15,5|| align=right|2,480|| align=right|0,101|| align=right|7,54|| align=right|3,906||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124872)||2001 TU34|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,094|| align=right|6,83|| align=right|3,608||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124873)||2001 TG35|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,051|| align=right|9,93|| align=right|4,085||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124874)||2001 TU35|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,083|| align=right|14,99|| align=right|4,054||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124875)||2001 TY35|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,073|| align=right|6,38|| align=right|3,563||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124876)||2001 TK36|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,154|| align=right|4,74|| align=right|3,448||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124877)||2001 TL37|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,140|| align=right|8,45|| align=right|3,599||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124878)||2001 TC38|| align=right|15,3|| align=right|2,334|| align=right|0,144|| align=right|6,15|| align=right|3,566||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124879)||2001 TX38|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,167|| align=right|5,64|| align=right|3,694||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124880)||2001 TZ38|| align=right|16,3|| align=right|2,594|| align=right|0,293|| align=right|5,78|| align=right|4,177||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124881)||2001 TP39|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,184|| align=right|22,62|| align=right|3,466||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124882)||2001 TV39|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,160|| align=right|10,43|| align=right|4,562||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124883)||2001 TX39|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,157|| align=right|6,20|| align=right|3,564||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124884)||2001 TE41|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,176|| align=right|8,18|| align=right|3,368||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124885)||2001 TT42|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,172|| align=right|7,35|| align=right|3,491||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124886)||2001 TQ44|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,188|| align=right|5,70|| align=right|3,746||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124887)||2001 TH45|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,149|| align=right|2,81|| align=right|3,583||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124888)||2001 TP45|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,137|| align=right|0,98|| align=right|3,792||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124889)||2001 TT46|| align=right|16,5|| align=right|2,436|| align=right|0,186|| align=right|2,73|| align=right|3,800||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124890)||2001 TU46|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,182|| align=right|4,35|| align=right|3,420||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124891)||2001 TE47|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,124|| align=right|5,87|| align=right|3,458||MBA||14. října 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(124892)||2001 TN48|| align=right|17,3|| align=right|2,157|| align=right|0,117|| align=right|1,06|| align=right|3,167||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124893)||2001 TM49|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,090|| align=right|5,50|| align=right|3,714||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124894)||2001 TN49|| align=right|17,1|| align=right|2,385|| align=right|0,201|| align=right|2,67|| align=right|3,682||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124895)||2001 TJ50|| align=right|17,0|| align=right|2,165|| align=right|0,055|| align=right|6,43|| align=right|3,185||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124896)||2001 TL50|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,282|| align=right|10,57|| align=right|3,683||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124897)||2001 TW50|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,077|| align=right|3,12|| align=right|3,388||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124898)||2001 TX50|| align=right|16,1|| align=right|2,643|| align=right|0,130|| align=right|6,23|| align=right|4,296||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124899)||2001 TH51|| align=right|16,4|| align=right|2,304|| align=right|0,162|| align=right|3,35|| align=right|3,495||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124900)||2001 TS51|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,197|| align=right|4,89|| align=right|3,644||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124901)||2001 TE52|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,166|| align=right|10,47|| align=right|3,411||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124902)||2001 TP52|| align=right|17,6|| align=right|2,143|| align=right|0,158|| align=right|3,02|| align=right|3,137||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124903)||2001 TU52|| align=right|17,2|| align=right|2,305|| align=right|0,159|| align=right|0,64|| align=right|3,500||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124904)||2001 TV53|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,177|| align=right|3,43|| align=right|3,782||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124905)||2001 TB59|| align=right|16,4|| align=right|2,276|| align=right|0,128|| align=right|5,82|| align=right|3,434||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124906)||2001 TQ59|| align=right|16,1|| align=right|2,532|| align=right|0,220|| align=right|7,34|| align=right|4,027||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124907)||2001 TV59|| align=right|16,1|| align=right|2,406|| align=right|0,189|| align=right|2,94|| align=right|3,730||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124908)||2001 TW59|| align=right|16,6|| align=right|2,521|| align=right|0,209|| align=right|3,58|| align=right|4,001||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124909)||2001 TX59|| align=right|17,0|| align=right|2,226|| align=right|0,122|| align=right|2,36|| align=right|3,321||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124910)||2001 TR60|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,161|| align=right|4,23|| align=right|3,718||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124911)||2001 TZ61|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,160|| align=right|3,25|| align=right|3,704||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124912)||2001 TA63|| align=right|17,3|| align=right|2,376|| align=right|0,207|| align=right|2,29|| align=right|3,661||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124913)||2001 TF63|| align=right|16,9|| align=right|2,561|| align=right|0,191|| align=right|7,64|| align=right|4,097||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124914)||2001 TD64|| align=right|15,4|| align=right|2,520|| align=right|0,207|| align=right|5,55|| align=right|4,001||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124915)||2001 TZ64|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,116|| align=right|3,99|| align=right|3,406||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124916)||2001 TO65|| align=right|16,1|| align=right|2,467|| align=right|0,204|| align=right|2,33|| align=right|3,875||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124917)||2001 TJ66|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,200|| align=right|1,15|| align=right|3,762||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124918)||2001 TK66|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,173|| align=right|2,60|| align=right|3,774||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124919)||2001 TL66|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,124|| align=right|6,20|| align=right|3,427||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124920)||2001 TU67|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,126|| align=right|2,95|| align=right|3,635||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124921)||2001 TO69|| align=right|16,6|| align=right|2,306|| align=right|0,146|| align=right|5,10|| align=right|3,501||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124922)||2001 TQ69|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,079|| align=right|2,99|| align=right|3,310||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124923)||2001 TU69|| align=right|17,8|| align=right|2,274|| align=right|0,145|| align=right|0,51|| align=right|3,430||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124924)||2001 TE70|| align=right|16,7|| align=right|2,313|| align=right|0,167|| align=right|3,04|| align=right|3,518||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124925)||2001 TK70|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,138|| align=right|5,55|| align=right|3,646||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124926)||2001 TO70|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,211|| align=right|11,77|| align=right|5,520||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124927)||2001 TH71|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,123|| align=right|1,95|| align=right|3,534||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124928)||2001 TR71|| align=right|16,9|| align=right|2,156|| align=right|0,087|| align=right|1,13|| align=right|3,165||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124929)||2001 TU71|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,099|| align=right|1,13|| align=right|3,736||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124930)||2001 TY71|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,098|| align=right|6,79|| align=right|3,722||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124931)||2001 TE72|| align=right|17,1|| align=right|2,279|| align=right|0,154|| align=right|4,16|| align=right|3,439||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124932)||2001 TA74|| align=right|16,1|| align=right|2,203|| align=right|0,126|| align=right|4,38|| align=right|3,268||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124933)||2001 TP75|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,139|| align=right|7,41|| align=right|3,574||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124934)||2001 TA76|| align=right|16,4|| align=right|2,381|| align=right|0,205|| align=right|2,44|| align=right|3,673||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124935)||2001 TQ76|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,145|| align=right|3,40|| align=right|3,736||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124936)||2001 TV77|| align=right|16,1|| align=right|2,580|| align=right|0,183|| align=right|14,95|| align=right|4,144||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124937)||2001 TO78|| align=right|16,3|| align=right|2,327|| align=right|0,155|| align=right|3,52|| align=right|3,549||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124938)||2001 TU78|| align=right|15,9|| align=right|2,487|| align=right|0,185|| align=right|5,17|| align=right|3,920||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124939)||2001 TA79|| align=right|15,3|| align=right|2,224|| align=right|0,070|| align=right|6,14|| align=right|3,315||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124940)||2001 TP79|| align=right|14,9|| align=right|2,419|| align=right|0,065|| align=right|6,65|| align=right|3,762||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124941)||2001 TR79|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,195|| align=right|4,00|| align=right|3,475||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124942)||2001 TV79|| align=right|17,2|| align=right|2,260|| align=right|0,197|| align=right|2,14|| align=right|3,397||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124943)||2001 TW79|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,088|| align=right|6,48|| align=right|3,448||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124944)||2001 TZ81|| align=right|16,8|| align=right|2,353|| align=right|0,228|| align=right|5,01|| align=right|3,609||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124945)||2001 TM82|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,155|| align=right|4,98|| align=right|3,619||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124946)||2001 TG83|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,097|| align=right|4,86|| align=right|3,770||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124947)||2001 TY83|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,033|| align=right|4,16|| align=right|3,401||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124948)||2001 TV85|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,095|| align=right|3,87|| align=right|3,358||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124949)||2001 TO86|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,133|| align=right|5,35|| align=right|3,441||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124950)||2001 TM87|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,116|| align=right|3,81|| align=right|3,323||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124951)||2001 TK88|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,089|| align=right|3,44|| align=right|3,581||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124952)||2001 TF89|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,094|| align=right|6,53|| align=right|3,715||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124953)||2001 TH90|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,108|| align=right|5,00|| align=right|3,609||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124954)||2001 TX91|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,087|| align=right|2,35|| align=right|3,661||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124955)||2001 TC92|| align=right|16,6|| align=right|2,134|| align=right|0,120|| align=right|2,00|| align=right|3,116||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124956)||2001 TR92|| align=right|17,6|| align=right|2,147|| align=right|0,055|| align=right|2,93|| align=right|3,146||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124957)||2001 TU92|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,070|| align=right|3,78|| align=right|3,287||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124958)||2001 TP94|| align=right|16,4|| align=right|2,187|| align=right|0,132|| align=right|4,56|| align=right|3,235||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124959)||2001 TA96|| align=right|16,8|| align=right|2,229|| align=right|0,158|| align=right|2,27|| align=right|3,328||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124960)||2001 TN97|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,143|| align=right|5,76|| align=right|4,084||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124961)||2001 TZ99|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,188|| align=right|1,79|| align=right|3,717||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124962)||2001 TU100|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,086|| align=right|6,20|| align=right|3,524||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124963)||2001 TV101|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,094|| align=right|2,85|| align=right|3,564||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124964)||2001 TV103|| align=right|16,8|| align=right|2,235|| align=right|0,134|| align=right|3,09|| align=right|3,342||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124965)||2001 TF104|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,101|| align=right|7,24|| align=right|3,748||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124966)||2001 TH105|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,180|| align=right|1,40|| align=right|3,790||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124967)||2001 TP105|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,151|| align=right|16,67|| align=right|4,190||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124968)||2001 TS105|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,134|| align=right|7,12|| align=right|3,430||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124969)||2001 TW105|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,214|| align=right|5,86|| align=right|3,549||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124970)||2001 TG108|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,060|| align=right|5,68|| align=right|3,669||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124971)||2001 TJ109|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,093|| align=right|6,26|| align=right|3,749||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124972)||2001 TO110|| align=right|15,6|| align=right|2,179|| align=right|0,083|| align=right|4,90|| align=right|3,216||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124973)||2001 TQ110|| align=right|15,7|| align=right|2,161|| align=right|0,136|| align=right|3,64|| align=right|3,177||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124974)||2001 TR111|| align=right|16,0|| align=right|2,204|| align=right|0,102|| align=right|3,15|| align=right|3,271||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124975)||2001 TJ113|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,012|| align=right|6,01|| align=right|4,691||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124976)||2001 TQ113|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,201|| align=right|4,60|| align=right|4,035||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124977)||2001 TS113|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,201|| align=right|4,20|| align=right|3,654||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124978)||2001 TE114|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,098|| align=right|6,08|| align=right|3,534||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124979)||2001 TD120|| align=right|16,3|| align=right|2,461|| align=right|0,249|| align=right|8,75|| align=right|3,861||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124980)||2001 TV122|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,131|| align=right|3,71|| align=right|3,442||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124981)||2001 TX126|| align=right|17,5|| align=right|2,215|| align=right|0,088|| align=right|5,58|| align=right|3,296||MBA||13. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124982)||2001 TC130|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,127|| align=right|1,60|| align=right|3,675||MBA||15. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124983)||2001 TX130|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,135|| align=right|6,99|| align=right|3,435||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124984)||2001 TH131|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,078|| align=right|7,59|| align=right|3,611||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124985)||2001 TK131|| align=right|12,4|| align=right|5,163|| align=right|0,049|| align=right|12,17|| align=right|11,73||JUT||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124986)||2001 TP132|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,160|| align=right|9,20|| align=right|3,555||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124987)||2001 TO133|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,156|| align=right|10,33|| align=right|4,258||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124988)||2001 TF138|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,183|| align=right|6,12|| align=right|3,465||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124989)||2001 TB139|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,102|| align=right|5,47|| align=right|3,643||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124990)||2001 TT142|| align=right|16,5|| align=right|2,245|| align=right|0,107|| align=right|5,07|| align=right|3,363||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124991)||2001 TY143|| align=right|16,7|| align=right|2,203|| align=right|0,123|| align=right|4,72|| align=right|3,269||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124992)||2001 TP144|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,082|| align=right|7,52|| align=right|3,494||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124993)||2001 TR144|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,161|| align=right|6,29|| align=right|3,479||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124994)||2001 TL145|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,186|| align=right|8,66|| align=right|3,748||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124995)||2001 TS145|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,091|| align=right|7,38|| align=right|3,537||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124996)||2001 TJ146|| align=right|16,9|| align=right|2,438|| align=right|0,239|| align=right|6,86|| align=right|3,805||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124997)||2001 TR146|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,176|| align=right|5,81|| align=right|3,639||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124998)||2001 TS147|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,090|| align=right|4,48|| align=right|3,716||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124999)||2001 TS150|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,220|| align=right|5,66|| align=right|3,701||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125000)||2001 TA153|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,120|| align=right|4,06|| align=right|3,436||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek